

Aves 
 Para las aves del género Falco comúnmente conocidas como halcones, véase Falco.

Avión 
 Para el equipo de alta acrobacia, véase Halcones.

Grupo Paramilitar 
 Para el Grupo paramilitar mexicano, véase Halcones (grupo paramilitar).